Kohlweg 18 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Kohlweg 18 in Leipzig, siehe Liste der Kulturdenkmale in Schönefeld-Abtnaundorf
 Kohlweg 18 (Saarbrücken)